Глушки́ — село в Україні, у Звенигородському районі Черкаської області, підпорядковане Селищенській сільській громаді. Населення становить 196 осіб.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Посилання 

 Погода в селі Глушки 

Села Черкаської області